Скорохо́д — українське прізвище.

Відомі носії 
 Скороход Анатолій Володимирович (1930—2011) — український математик, академік Національної академії наук України (1985), член Американської академії мистецтв і наук (2000).
 Скороход Андрій Олексійович — полковник Збройних сил України, лицар ордена Данила Галицького.
 Скороход Анна Костянтинівна ( 1990) — український правозахисник, громадський діяч. Народний депутат України 9-го скликання.
 Скороход Валерій Володимирович ( 1934) — український вчений у галузі матеріалознавства та порошкової металургії, академік Національної академії наук України (1990).
 Скороход Костянтин Павлович (1921—1991) — український композитор жанрів класичної та популярної музики.
 Скороход Юрій Миколайович (*1986) — український футболіст, нападник.

Див. також 
 Скороходько
 Скороходове (значення)

Примітки